Nezahualcóyotl může znamenat:

 Nezahualcóyotl (město) – město ve státě México v Mexiku
 Nezahualcóyotl (obec) – jedna ze 125 obcí ve státě México v Mexiku
 Nezahualcóyotl (stanice metra) – stanice metra v Ciudad de México v Mexiku
 Nezahualcóyotl (přehradní nádrž) – přehradní nádrž na řece Grijalva v Mexiku
 Nezahualcóyotl (Acolhua) (1402–1472) – filosof a panovník Acolhuů z Texcoca z předkolumbovské Ameriky

Rozcestníky - místopisné jméno